Società di Ginnastica e Scherma Udinese, antic club de futbol d'Udine (Itàlia), antecessor de l'actual Udinese Calcio
 Società di Ginnastica e Scherma Fortitudo Roma, antic club de futbol de Roma
 Samsung Galaxy S, telèfon mòbil de la marca Samsung i qualsevol dels seus successors: SGS-II, SGS-III, SGS-4,...
 SGS S.A. (de l'antic nom en francès Société Générale de Surveillance), empresa multinacional de serveis de verificació amb seu a Ginebra (Suïssa)
 sgs també és el codi ISO 639-3 del samogitià, dialecte del lituà parlat a Samogítia